|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2016 vond plaats van zondag 15 tot en met zaterdag 21 mei 2016 in de Franse plaats Straatsburg. Het was de dertigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Samantha Stosur was het derde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daar liet zij evenwel verstek gaan, wegens een polsblessure.

De als eerste geplaatste Sara Errani, die via een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, strandde al in de eerste ronde.

Het tiende reekshoofd, Caroline Garcia uit Frankrijk, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de Kroatische kwalificante Mirjana Lučić-Baroni in twee sets. Garcia wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Straatsburg op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2016.

De Belgische Kirsten Flipkens verloor meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Chuang Chia-jung en Liang Chen hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Chuang speelde samen met Darija Jurak – dit team was als tweede geplaatst en bereikte de halve finale; daarin werden zij uitgeschakeld door María Irigoyen en Liang Chen.

Het als eerste geplaatste Spaanse duo Anabel Medina Garrigues en Arantxa Parra Santonja won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel María Irigoyen en Liang Chen in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Medina Garrigues had daarnaast al 24 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Parra Santonja zeven.

De Nederlandse Eva Wacanno en Georgina García Pérez uit Spanje bereikten de tweede ronde; daarin verloren zij van María Irigoyen en Liang Chen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Straatsburg 2016
Straatsburg